Tarialan kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tarialan (distrikt i Mongoliet, Chövsgöl), 
 Tarialan (distrikt i Mongoliet, Uvs), 

Robotskapade Mongolietförgreningar